Arnado puede referirse a:
Arnados, lugar de la parroquia de Razo, concello de Carballo, provincia de La Coruña.
Arnado (Oencia), localidad del municipio de Oencia, provincia de León.
Arnado (Villamartín de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Villamartín de Valdeorras, provincia de Orense.
O Arnado, lugar de la parroquia de Codeseda, concello de La Estrada, provincia de Pontevedra.